A 22 114-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében, a Karancs hegységben.

Nyomvonala 
A 22-es főútból ágazik ki, annak körülbelül az 53+800-as kilométerszelvényénél – ahol a főút a korábbi, keleti haladási irányától kissé délnek fordul –, kelet felé. Első métereitől fogva Karancsság feltáró útjaként funkcionál, miután a főút dél felől egy széles ívben elkerüli a település lakott területét. Települési neve mindvégig Kossuth Lajos utca, függetlenül attól, hogy iránya, a község belterületén több, hellyel-közzel 90 fokos iránytörésen is átesik. A falu keleti végén, a 22-es főútba visszacsatlakozva ér véget, majdnem pontosan az utóbbi 55. kilométerénél.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.kozut.hu adatbázisa szerint 1,472 kilométer.

Források 
 , lekérdezés időpontja: 2022. szeptember 18. 

22114